Botoș steht für:

 Botoș (Suceava), Ort im Kreis Suceava in Rumänien
 Vlad Botoș, rumänischer Politiker, MdEP

Siehe auch:
 Botoš, Ort im serbischen Banat und gehört zur Opština Zrenjanin
 Botos